Arvejona puede referirse a:

 El nombre común de la planta Vicia articulata.
 El nombre común de la planta Vicia lutea.